TVR – marka samochodów
 TVR – Televiziunea Română, rumuńska telewizja publiczna
 TVR – polska telewizja o tematyce rolniczej, od sierpnia pod nazwą Home TV